Panopticon peut désigner :
 panoptique, un type d'architecture carcérale ;
 Panopticon, un groupe de black metal américain ;
 Panopticon, un album du groupe Isis, sorti en 2004.